Идей (, Idaios) може да се отнася за:

В гръцката митология:
 Идей, син на Дардан
 Идей, син на Приам
 Идей, син на Парис
 Идей, син на Дарес (свещеник на Хефест в Троя), участва в Троянската война, остава жив, но брат му Фегей е убит от Диомед.
 Идей, водач на колесница на Приам
 Идей, вожд на критските корибанти
 Идей, допълнително име на Зевс
 Идей, допълнително име на Херакъл
 Идей, другар на Еней

Други:
 (30705) Идей, астероид
 Идея